Karl Jüttner ist der Name folgender Personen:

* Karl Jüttner (Heimatkundler) (1883–1959), österreichischer Geologe und Heimatkundler 
 Karl Jüttner (Keramiker) (1921–2006), deutscher Keramiker